Waga średnia mężczyzn to jedna z dwunastu męskich konkurencji bokserskich rozgrywanych podczas letnich igrzysk olimpijskich w 1988 w Seulu. Startowali bokserzy o wadze nie przekraczającej 75 kilogramów. Pojedynki w tej kategorii wagowej toczone były w dniach od 19 września do 1 października w hali Jamsil Students' Gymnasium. Zwyciężył reprezentant Niemieckiej Republiki Demokratycznej Henry Maske. Wystąpiło 33 bokserów z 33 państw.

Reprezentant Stanów Zjednoczonych Anthony Hembrick przegrał swoją pierwszą walkę z Koreańczykiem Ha Jong-ho walkowerem, ponieważ jego trener mylnie odczytał terminarz zawodów i spóźnił się wraz z zawodnikiem na spotkanie w 1/16 finału. Spowodowało to ponowne rozlosowanie dwóch walk i Ho walczył w 1/16 finału ze Svenem Ottke z RFN, a Włoch Michele Mastrodonato otrzymał wony los. Poniższa tabela pokazuje drabinkę turniejową po powtórnym rozlosowaniu, tak jakby Mastrodonato miał walczyć z Hembrickiem.

Drabinka turniejowa

Faza początkowa

Górna drabinka

Dolna drabinka

Faza finałowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1988